Stöber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stöber, auch Adolphe Stoeber (1810–1892), elsässischer Pfarrer und Schriftsteller
 August Stöber (1808–1884), elsässischer Schriftsteller
 Bernd Stöber (* 1952), deutscher Fußballtrainer
 Eduard Stöber (* 1871), deutscher Generalrichter
 Elias Stöber (1719–1778), deutscher evangelischer Theologe
 Franz Stöber (1761–1834), österreichischer Maler
 Franz Kaspar Stöber (1760–1833), Politiker, Abgeordneter zum Bayerischen Landtag
 Franz Xaver Stöber (1795–1858),  österreichischer Kupferstecher
 Gerald Stöber (1961–2017), deutscher Psychiater
 Heinz Stöber (1920–1982), deutscher Radrennfahrer

 Kurt Stöber (1928–2016), deutscher Rechtspfleger und Autor juristischer Standardkommentare
 Martin Stöber (* 1958), deutscher Regionalhistoriker, Geograph, Publizist und Verleger
 Matthaeus Stöber (1927–2018), deutscher Veterinärmediziner
 Michael Stöber (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Stöber (1902–1990), mährisch-österreichischer Autor
 Rudolf Stöber (* 1959), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Scott-Vincent Stöber (* 1980), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Stöber Antriebstechnik, deutsches mittelständisches Unternehmen
 Stober (Begriffsklärung)
 Stoeber
 Stöberl
 Stöber-Synthese, eine Synthese zur Herstellung von Silica-Nanopartikeln